Zelas peut désigner :
 Zélas, un roi de Bithynie ;
 les Zelas, un peuple de République démocratique du Congo.